В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6-3, 4-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Патрісія Гай-Буле (3-тє коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Лорі Макніл (півфінал)

 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Аманда Кетцер (3-тє коло)
 Наташа Звєрєва (3-тє коло)
 Бренда Шульц (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Наоко Савамацу (3-тє коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Ніколь Брандтке (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)